Uninvited или The Uninvited (, «незваные») — название различных произведений.

Музыка:
 Uninvited (песня) — песня и сингл Аланис Мориссетт.

Кино и телевидение:
 Незваные гости (фильм, 1944) () — американский фильм ужасов.
 Незваные гости (фильм, 1993) () — американский фильм ужасов.
 The Uninvited (сериал) — британский научно-фантастический сериал 1997 года.
 Незваные гости (фильм, 2003) (, ) — корейский фильм ужасов.
 Незваные (фильм, 2009) () — американский фильм ужасов.

Прочее:
 Uninvited (игра) — игра-квест 1980-х годов.